9-й микрорайо́н — улица квартального типа, имеющая статус микрорайон, в Советском округе Липецка. Расположен между улицами Московской, Авиационной и Космонавтов, огибая с трёх сторон бывший посёлок Мирный.

Застройка началась в апреле 1970 года. Почти от всех микрорайонов города отличается тем, что бо́льшая часть домов в нём имеет адресацию именно по 9-му микрорайону, а не по какой-либо из здешних улиц. 9-м микрорайоном можно считать проезд от площади Космонавтов до улицы 40 лет ВЛКСМ.

Однако дома, возникшие в микрорайоне за период с 1980-х годов по наше время, относятся уже к улицам Московской, Космонавтов, Фабрициуса, Авиационной, Чернозёмной и Западной.

Учебные заведения 
 Школа № 51
 Школа № 60

Культурные заведения 
На территории микрорайона со стороны улицы Космонавтов находится ЦРТДиЮ «Советский», с юго-западной стороны (трам. ост. пункт «Кольцо 9 микрорайона») примыкает культурно-развлекательный комплекс «Мегаполис».

Экономика 
Имеются отделения сетей магазинов и супермаркетов «Магнит», «Покупайка», «Пролетарский», «Пятерочка», ближе к северо-восточной границе микрорайона находится крупный торговый центр «Ноябрьский», а также рынок хозяйственных товаров и строительно-ремонтных материалов, который в народе получил название «железный».

Транспорт 
 к домам № 1-14 — авт. 2т, 306, 322, 325, 343, 345, 346, 359, 378, 379 ост.: «Рынок 9-го микрорайона», «12-й микрорайон», «11-й микрорайон»; авт. 9т, 30, 300, 320, 321, 322, 325, 330, 346, 379 ост.: «10-й микрорайон».
 к домам 14-25 — трол. 4, 6, 7, 9; авт. 9т, 30, 300, 320, 321, 322, 325, 330, 346, 379 ост.: «10-й микрорайон»; трам. 1, 2; авт. 9т, 17, 24, 30, 300, 317, 320, 321, 322, 324, 325, 330, 346, ост.: «9-й микрорайон» и «Кольцо 9-го микрорайона».
 к домам 43-45 — трам. 1, 2, авт. 17, 24, 317, 321, 324, ост.: «Московская ул.».

Достопримечательности 
Архитектурный комплекс: д.100 — д.108, вкл. фасад ТД «Ноябрьский», а также часть территории вдоль улицы Космонавтов. В настоящее время дома (нежилая часть) частично переконструированы, что нарушает архитектурный замысел.

Микрорайоны Липецка
Улицы Липецка